Rajeev Ram și Joe Salisbury au fost campionii en-titre, dar au pierdut în runda a doua în fața perechii Ariel Behar și Gonzalo Escobar.

Wesley Koolhof și Neal Skupski au învins în finală pe Dan Evans și John Peers cu 6–2, 4–6, [10–6] câștigând titlul la dublu masculin la Canadian Open 2022.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
ATP Tour 2022